Sankt Mortens Sogn henviser til flere artikler:
 Sankt Mortens Sogn (Næstved) – et sogn i Næstved Kommune og i Næstved Provsti
 Sankt Mortens Sogn (Randers) – et sogn i Randers Kommune og i Randers-Hadsten Provsti